Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Stéphane Huet 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Frédéric Vitoux (primo turno)

 Marcello Craca (semifinali)
 Jimy Szymanski (primo turno)
 Frédéric Fontang (secondo turno)
 Tamer El Sawy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1996